

Организации

В России 
 Научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова
 Научно-исследовательский институт пчеловодства
 Государственный научно-исследовательский институт приборостроения
 Научно-исследовательский институт парашютостроения
 Научно-исследовательский институт приборов
 Научно-исследовательский институт педагогики
 Научно-исследовательский институт питания Российской академии медицинских наук
 Научно-исследовательский институт питания Советской Армии
 Московский научно-исследовательский институт приборостроения
 Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения

Ссылки 
 НИИП на сайте sokr.ru